Rauer ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Rauer (* 1983), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Constantin Rauer (* 1958), deutscher Philosoph, Religions- und Kulturwissenschaftler
 Dieter Rauer (* 1950), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen
 Hans-Joachim Rauer (* 1932), deutscher lutherischer Theologe
 Heike Rauer, deutsche Astrophysikerin; Leiterin des Instituts für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
 Karl Friedrich Rauer (1800–1871), deutscher Verwaltungsbeamter und Schriftsteller 
 Kateřina Sokolová-Rauer, tschechische Opern-, Operetten-, Lied- und Konzertsängerin in der Stimmlage Sopran
 Maximilian Rauer (1889–1971), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester
 Monke Herbert Rauer (* 1966), deutscher bildender Künstler
 Rudi Rauer (1950–2014), deutscher Handball-Nationalspieler
 Stephanie Rauer (* 1979), deutsche Eiskunstläuferin
 Thomas Rauer (* 1977), deutscher Eiskunstläufer
 Wulf Rauer, deutscher Pädagoge

Sonstiges:
 Rauer-Inseln, Inselgruppe vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika